

Cinema 
 Crooked Trails – film del 1916 diretto da Tom Mix
 Crooked Trails – film del 1930 diretto da Joseph Levigard

Pagine correlate 
The Crooked Trail